Mihály Lantos (1918 - 1990), footballeur hongrois.
 Pierre Lantos (1942 - 2007), astrophysicien français.
 Robert Lantos (1949 - ), producteur canadien né à Budapest (Hongrie).
 Tom Lantos (1928 - 2008), homme politique américain.
 Sebestyén Tinódi Lantos (c.1510-1556), un parolier, un poète épique et un ménestrel hongrois du .
Homonymie de patronyme hongrois